International Rugby Board: L'òrgan que defineix i regula les normes del rugbi a 15.
 Institut de Recerca Biomèdica: Institució de recerca bàsica i aplicada en biomedicina ubicada a Barcelona.